Grisedale Beck ist der Name folgender Flüsse in Cumbria, England:

 Grisedale Beck (Fairfield), entsteht aus dem Grisedale Tarn am Fairfield 
 Grisedale Beck (Clough River), Oberlauf des Clough River, entspringt auf dem Baugh Fell